KTP steht für:
 Kaliumtitanylphosphat, eine ionische Verbindung aus Kalium, Titanoxid und Phosphat
 Krankentransport, zumeist qualifiziert
 Kissing the Pink, eine britische New-Wave-Band
 Kurztagpflanze, eine Pflanze, die zur Blütenbildung kurze Tage benötigt
 Kotkan Työväen Palloilijat, finnischer Fußballverein
 FC KooTeePee, finnischer Fußballverein
 Tinson Pen Aerodrome (IATA-Code) in Kingston (Jamaika)

KTp steht für:
 Kaliumtripyrazolylboranat, eine ionische Verbindung aus Kalium und Tris(pyrazolyl)borat

ktp steht für:
 Kaduo (ISO-639-3-Code), Lolo-Sprache der Hani in Yunnan

KTP